Michel Miklík (né le  à Piešťany en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au ŠHK 37 Piešťany, il commence sa carrière en senior avec le MHk 32 Liptovský Mikuláš dans l'Extraliga slovaque. Il signe au HC Košice en 2007. L'équipe remporte le titre national en 2009 et 2011.

Carrière internationale 
Il représente la Slovaquie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Extraliga 
2011 : termine meilleur buteur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga || 15|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga ||51 ||4 ||6 ||10 ||26 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga ||45 ||1 ||5 ||6 ||10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2004-2005 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga ||43 ||7 ||7 ||14 ||4 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
| HC Banská Bystrica || 1.liga ||3 ||2 ||1 || 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2005-2006 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga ||31 ||1 ||4 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| MsHK Žilina || Extraliga ||22 ||4 ||3 || 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 || MHk 32 Liptovský Mikuláš || Extraliga ||54 ||19 ||15 || 34|| 38||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || HC Košice || Extraliga ||52 ||13 ||7 ||20 ||12 ||19 ||7 ||7 ||14 || 6
|-
|2008-2009 || HC Košice || Extraliga ||54 ||20 ||22 ||42 ||24 ||18 ||3 ||2 ||5 || 8
|-
|2009-2010 || Dukla Trenčín ||Extraliga ||25 ||8 ||8 ||16 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2010-2011 || HC Košice ||Extraliga ||57 ||29 ||14 ||43 ||10 ||14 ||8 ||6 ||14 ||21
|-
| HC 46 Bardejov || 1.liga ||1 ||1 ||1 || 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || HC Košice ||Extraliga || 55|| 22|| 14|| 36|| 12|| 16|| 6|| 5|| 11|| 6
|-
| HC 46 Bardejov || 1.liga ||2 ||0 ||1 || 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Slovan Bratislava || KHL || 52|| 9|| 15|| 24|| 16|| 4|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2013-2014 || HC Slovan Bratislava || KHL || 54|| 14|| 18|| 32|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Amour Khabarovsk || KHL || 59|| 13|| 15|| 28|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2015-2016|| Amour Khabarovsk || KHL || 6|| 0|| 0|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Slovan Bratislava || KHL || 40 || 12 || 3 || 15 || 16 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|rowspan=2|2016-2017 || SHK 37 Piestany || 2.liga ||1 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| HC Košice || Extraliga || 8 || 4 || 6 || 10 || 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Kometa Brno || Extraliga tch. || 6 || 0 || 0 || 0 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || JYP Jyväskylä || Liiga || 11 || 7 || 3 || 10 || 6 || 15 || 6 || 3 || 9 || 16 
|-
|2017-2018 || HC Bratislava || 1.liga ||9 ||4 ||9 ||13 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || JYP Jyväskylä || Liiga || 17 || 1 || 4 || 5 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || HC Košice || Extraliga ||17 ||6 ||12 ||18 || 6|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2018-2019 || Rouen || Ligue Magnus || 35|| 16|| 16|| 32|| 6|| 16|| 1|| 3 || 4|| 2 
|-
|2019-2020 || HC Slovan Bratislava || Extraliga || 15|| 1|| 7|| 8|| 8||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || HK Topoľčany || 1.liga || 26|| 15|| 10|| 25|| 10||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || Bratislava Capitals || ICE HL || 45|| 4|| 11|| 15|| 20|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2

Au niveau international 

| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 0|| +1||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 2|| 4|| +1|| 2||align="left"| Huitième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -4|| align="left"| Onzième place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -2||align="left"| Neuvième place
|-
| 2017 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 3 || 2 || 5 || 4 || -2||align="left"| Quatorzième place

Notes et références 

Naissance en juillet 1982
Naissance à Piešťany
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur du MHk 32 Liptovský Mikuláš
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du HC Dukla Trenčín
Joueur du HC Košice
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur du ŠHK 37 Piešťany
Joueur du HC Brno
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Rouen hockey élite 76
Naissance en Tchécoslovaquie